

Toponyme 

 Dia, île située à 15 km au nord de la Crète ;
 Dia, petit satellite naturel de Jupiter ;
 Dia, petite ville du Mali dans la région de Mopti.

Personnalités 
 Dia, souverain songhaï de la première dynastie
 Dia, femme d'Ixion dans la mythologie grecque

Patronyme 
 Dia est un nom de famille peul d'origine sénégalaise notamment porté par :
 Abdourahmane Dia (né en 1933), diplomate sénégalais ;
 Amadou Dia Ba (né en 1958), athlète sénégalais ;
 Betty Dia (19?-), actrice sénégalaise ;
 Ciré Dia (né en 1980), footballeur sénégalais ;
 Hamidou Dia (1953- 2018), écrivain sénégalais ;
 Issiar Dia (né en 1987), footballeur français ;
 Mamadou Dia (1910-2009), premier Premier ministre du Sénégal ;
 Mariame Dia (née en 1978), joueuse franco-sénégalaise de basket-ball ;
 Modou Dia (né en 1950), homme politique sénégalais ;
 Mohamed Dia (né en 1973), styliste franco-malien ;
 Oumar Dia (né en 1955), joueur sénégalais de basket-ball ;
 Oumar Khassimou Dia (1940-2022), homme politique sénégalais ;
 Ousmane Dia (né en 1971), artiste plasticien ;
 Samba Dia (né en 1984), basketteur français ;
 Serigne Ousmane Dia (né en 1976), lutteur sénégalais ;
 Waly Dia (né en 1988), humoriste et comédien français.

Musique 
 DIA, un girl group sud-coréen formé par MBK Entertainment en 2015
 Dia (1992-), une chanteuse sud-coréenne

Art 
 , New York
 Detroit Institute of Arts (DIA), musée à Détroit

Autres 
 M.Dia, une marque de vêtements sportswear du créateur Mohamed Dia
 Dia, un logiciel de création de diagrammes relié au projet GNOME
 Dia, une enseigne de magasins hard-discount

Code 
DIA est un code qui peut signifier :
 .

Sigle ou acronyme 

DIA est un sigle ou un acronyme qui peut signifier :

en français
 dépistage de l'imprégnation alcoolique ;
 déclaration d'intention d'aliéner ;
 division d'infanterie d'Afrique ;
 division d'infanterie algérienne ;
 désistement d'instance et d'action (langage juridique) ;

en anglais
 Defense Intelligence Agency ;
 Denver International Airport ;
 Detroit Institute of Arts ;
 Directorate Internal Audit de la BCE ;

en allemand
 Deutsches Institut für Altersvorsorge ;

en italien   
 Denuncia di inizio attività ;
 Direzione Investigativa Antimafia.

Abréviation 
DIA est une abréviation qui peut signifier :
 mission diagnostic, dans le cadre d'une mission de maîtrise d'œuvre en loi MOP, également abrégé DIAG.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme africain